Halsholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Halsholmen, Nagu, Åboland, 
 Halsholmen, Pargas, Åboland, 
 Halsholmen (vid Dragsfjärd, Kimitoön), Åboland, 
 Halsholmen (vid Lövö, Kimitoön), Åboland, 
 Halsholmen (vid Illo, Kimitoön), Åboland, 
 Halsholmen (vid Bolax, Kimitoön), Åboland, 
 Halsholmen (vid Älgö, Raseborg), Nyland, 
 Halsholmen (vid Alglo, Raseborg), Nyland, 
 Halsholmen (vid Busö, Raseborg), Nyland, 
 Halsholmen (del av Skärlandet, Raseborg), Nyland, 
 Halsholmen (vid Halstö, Raseborg), Nyland, 
 Halsholmen (vid Strömsö, Raseborg), Nyland, 
 Halsholmen, Esbo, Nyland, 
 Halsholmen (vid Onas, Borgå), Nyland, 
 Halsholmen (vid Emsalö, Borgå), Nyland, 
 Halsholmen (vid Pirlax, Borgå), Nyland,

Se även
Halsholm
Halsholmarna
Hälsholmen
Lilla Halsholmen
Stora Halsholmen
Östra Halsholmen
Halsholmsklobben

Robotskapade Finlandförgreningar